Laberius ist der Name folgender Personen:

 Decimus Laberius (105 v. Chr.–43 v. Chr.), römischer Ritter und Mimendichter
 Gaius Laberius Priscus, römischer Suffektkonsul 142
 Lucius Laberius Maximus, Präfekt der Provinz Ägypten, Prätorianerpräfekt
 Manius Laberius Maximus, römischer Konsul 89 und 102 und Militär
 Quintus Laberius Licinianus, römischer Suffektkonsul 144
 Gaius Quintius Laberius Tutor Sabinianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)